Mucke steht für:
 umgangssprachlich Musik oder eine musikalische Gelegenheitstätigkeit, siehe Mugge
 Mucke (Einheit), altes Volumenmaß in Antwerpen

Mucke ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Mucke (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Dieter Mucke (1936–2016), deutscher Schriftsteller
 Ernst Mucke (1854–1932), sorbischer Schriftsteller und Volkskundler, siehe Arnošt Muka
 Gustav Mucke (1861–1940), deutscher Architekt und Kirchenbaumeister
 Helga Mucke-Wittbrodt (1910–1999), deutsche Ärztin und Politikerin (DFD)
 Hermann Mucke (1935–2019), österreichischer Astronom
 Manuela Mucke (* 1975), deutsche Kanutin
 Maria Mucke (1919–2018), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Richard Mucke (1846–1925), deutscher Geograph, Ethnologe und Statistiker

Siehe auch:
 Muck
 Mücke